Кубок Англии по футболу 1877/78 — 7-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Переходящего кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. На момент первой жеребьёвки розыгрыша Кубка в нём было заявлено 43 футбольных клуба.

Первый раунд

Переигровки

Второй раунд

Третий раунд

Переигровки

Четвёртый раунд

Переигровки

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Кубок Англии по футболу 1877/78 на сайте RSSSF.com

1877-1878
Футбол в Англии в сезоне 1877/1878